À chaque élection présidentielle, dans chaque État des États-Unis, des grands électeurs sont nommés en fonction du résultat au suffrage universel. Ces grands électeurs, qui forment le Collège électoral des États-Unis d'Amérique, votent ensuite pour le président des États-Unis. Dans la plupart des États, le candidat à la présidentielle qui obtient le plus de voix remporte la totalité des grands électeurs de l'État. Cependant, dans certains États, tout ou partie des grands électeurs peut être réparti de façon proportionnelle : par exemple, dans le Maine en 2016, Clinton a obtenu 47,9 % et Trump 45,2 %, la première remportant ainsi 3 grands électeurs contre 1 pour le second candidat. Si le vote du Collège électoral ne parvient pas à dégager un candidat majoritaire, l'élection est décidée par la Chambre des représentants.

Présidents

Liste des présidents

Récapitulatif des partis ayant eu au moins un président élu

Candidats

Candidats du Parti républicain

Candidats du Parti démocrate

Candidats des anciens partis

Candidats du Parti indépendant américain

Candidats du Parti Dixiecrat

Candidats du Parti progressiste

Candidats du Parti populiste

Candidats du Parti démocrate sudiste

Candidats du Parti de l'Union constitutionnelle

Candidats du Parti américain

Candidats du Parti Whig

Candidats du Parti national-républicain

Candidats du Parti républicain-démocrate

Candidats du Parti fédéraliste

Résultats généraux

Résultats par État 
Les tableaux ci-dessous indiquent pour chaque État le parti du candidat le plus voté par les grands électeurs (voir code couleurs ci-dessous), ainsi que le nombre total de délégués fournis. 
NB : tous les délégués de l'État ne votent pas forcément pour le candidat majoritaire.

1789-1852

1856-1928

depuis 1932

Cartes des résultats

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Géographie électorale des États-Unis

Élection présidentielle aux États-Unis